Barrett MRAD или Multi-Role Adaptive Design — снайперская винтовка со скользящим затвором, разработанная Barrett Firearms по требованиям SOCOM для конкурса PSR (Precision Sniper Rifle).  Конструкция MRAD основана на базе Barrett 98B с рядом модификаций и улучшений. Винтовка Barrett MRAD в 2012 году была признана Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) лучшей снайперской винтовкой года.

Конструкция 
После того как в декабре 2009 года командование специальных операций США (USSOCOM) объявило о своём желании создать новую Precision Sniper Rifle, компания Barrett создала MRAD в соответствии со спецификациями SOCOM. Сделанная на базе успешной Barrett 98B, MRAD получила множество улучшений, таких как складной приклад, что облегчило переноску винтовки. В сложенном состоянии приклад защелкивается вокруг рукоятки затвора, что повышает удобство переноса винтовки. Основное свойство MRAD (как требование военной заявки PSR) — это способность стрелка сменить ствол/калибр. Снятие двух винтов Torx в ствольной коробке позволяет снять ствол с передней части ресивера/цевья. Калибр легко меняется путём смены затвора и при необходимости приёмника магазина. Ствол фабрично производится облегчённым, а его замена занимает всего 2 минуты. Наряду с типичными военными патронами калибров 0,338 Lapua Magnum, 0,300 Winchester Magnum и 0,308 Winchester Barrett также предлагает популярные комплекты для переделки под патроны 0,338 и 0,300 NORMA, 7 мм Remington, .260 Remington и 6,5 мм Creedmore. Длина ствола варьируется от 432-мм до 660-мм, но не для всех калибров. Стволы бывают как рифлёные, так и утяжелённые. Cпусковой крючок можно снять без инструментов, что обеспечивает лёгкую настройку и очистку. Дополнительные функции MRAD включают в себя: регулировку длины приклада и высоты подщёчника; полимерную ствольную направляющую (которая действует как пылезащитная крышка); дублированный с двух сторон переключатель режима ведения огня, как у AR-15; двусторонний приёмник магазина; возможность установки стандартных пистолетных рукояток типа M16 / AR-15. Ранние MRAD имели планку Пикатинни, которая располагалась на верхней части ресивера/цевья и имела длину 552,45-мм и наклон 30MOA. Текущие MRAD имеют планку с наклоном 20MOA. Более короткие планки Пикатинни (51-102-мм) могут быть расположены на задней/передней части вдоль цевья. MRAD предлагаются в нескольких цветах Cerakote; все стволы чёрного цвета.

Подобно винтовке M16/AR-15, верхнюю и нижнюю часть ресивера MRAD можно разделить путём выталкивания задних и передних двух штифтов. Выталкивание только заднего выталкивающего штифта позволяет верхней части ресивера наклониться на передний выталкивающий штифт, как у AR, что обеспечивает простоту обслуживания в полевых условиях.

По сравнению с другими винтовками этого класса калибра .338 Lapua Magnum MRAD обеспечивает точность стрельбы 0,5 MOA (минута дуги) на расстоянии до 1500 метров. При стандартных боеприпасах точность падает до 1 MOA.

SOCOM PSR 

Модель MRAD, которая была представлена для исследования PSR, была оснащена стволом длиной 62 см и весила 6,7 кг (без оптики).
Remington Modular Sniper Rifle была выбрана победителем конкурса PSR.

На вооружении 

 : В 2013 году винтовка MRAD была принята на вооружение израильским антитеррористическим спецподразделением ЯМАМ и подразделением SWAT в качестве снайперской винтовки дальнего радиуса действия для замен старых винтовок PGM 338. После положительных отзывов от ЯМАМ MRAD принята на вооружение Армией обороны Израиля.
 : в мае 2018 года было объявлено, что Barrett MRAD будет принята на вооружение в качестве замены снайперских винтовок Arctic Warfare 7,62 мм; в 2019 году 42 винтовки Barrett MRAD были куплены в США и переданы в войска.
 : Используется армейским спецназом с 2015.

Примечание

Ссылки 
 MRAD Official Website
 SOCOM PSR Specs

Винтовки США